A Proliga de 2008/2009 foi a 6ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Illiabum Clube basketball conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Extra Jogos do Campeonato da Proliga com equipas da Liga Professional de Basquetebol

Calendário como Visitado

Calendário como Visitante

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2233

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2233&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=2233&layout=resultados

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2008-2009.asp

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html

http://efcbasket.blogspot.co.uk/2009/06/illiabum-e-o-campeao-da-proliga-200809.html

https://seis25.wordpress.com/category/portugal/proliga-portugal/